Gábor Berényi ist der Name folgender Personen:

* Gábor Berényi (Regisseur) (1927–2014), ungarischer Regisseur und Theaterdirektor 
 Gábor Berényi (Psychologe) (* 1946), ungarischer Psychologe und Psychoanalytiker